Молоде́нский — русская фамилия. Известные носители:

 Молоденский, Михаил Сергеевич (1909—1991) — советский геофизик, гравиметрист и геодезист, член-корреспондент АН СССР (1946).
 Молоденский, Сергей Михайлович (1949—2016) — советский и российский геофизик, член-корреспондент РАН (2011), сын М. С. Молоденского.